Ganglia é um software livre que consiste basicamente em um sistema de monitoramento de performance para ambientes computacionais. Possui versões para ambientes Windows, AIX e Linux.

Ligações externas 
 Página oficial do software

Gerenciamento de redes